Donji Korićani (Travnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Travnik, BiH
 Donji Korićani (Skender Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Skender Vakuf, BiH